Фогельзанг (NS-Ordensburg Vogelsang) — один из орденсбургов, учебных лагерей для молодёжи НСДАП, построенных в 1936-39 гг. по приказу Гитлера. Занимает территорию 50 000 m² в национальном парке Айфель на окраине Шлайдена (земля Северный Рейн-Вестфалия).

После прихода нацистов к власти в 1933 году Роберт Лей по поручению фюрера занялся организацией учебных лагерей для партийной молодёжи — орденсбургов. Всего было организовано три таких лагеря, а четвёртый планировалось разместить в средневековом замке Мариенбург. На занятиях в Фогельзанге упор делался на вопросах геополитики и расовой теории. Для слётов партийной молодёжи неподалёку был обустроен аэродром.

Когда началась Вторая мировая война, строители закладывали фундамент «Дома знаний» — грандиозной библиотеки периметром 100 на 300 метров. Работы было решено приостановить до окончания боевых действий. Во время войны на территории Фогельзанга действовал спортивный лагерь для гитлерюгенда. В 1940 и 1944 гг. здесь базировались силы вермахта. Здания пострадали от бомбардировок союзников.

После войны на протяжении 60 лет Фогельзанг использовался как учебный лагерь и полигон бельгийских и британских военных, расквартированных в ФРГ. Благодаря этому хорошо сохранились и примеры нацистской архитектуры, и характерное для тех лет скульптурное убранство. С 2006 года территория лагеря открыта для свободного посещения всеми желающими. Планируется перевести сюда и администрацию национального парка Айфель.

Примечания 

Архитектура нацистской Германии
Здания и сооружения Северного Рейна-Вестфалии
Гитлерюгенд